Niemcy:
 Zettlitz – dzielnica miasta Gefrees
 Zettlitz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen